Gorica je slovensko krajevno ime oz. del imena več naselij in samostalnik ženskega spola.

v Sloveniji  
 Gola Gorica, ime več vzpetin
 Gorica, občina Puconci
 Gorica, občina Črnomelj
 Gorica, občina Krško
 Gorica, občina Moravče
 Gorica, občina Radovljica
 Gorica na Medvedjeku, občina Trebnje
 Gorica pri Šmartnem, občina Celje
 Gorica pri Dobjem, občina Dobje
 Gorica pri Oplotnici, občina Oplotnica
 Gorica pri Raztezu, občina Krško
 Gorica pri Slivnici, občina Šentjur
 Gorica, Velenje, krajevna skupnost v Mestni občini Velenje
 Ivančna Gorica, naselje pod vzpetino Gorica in občina Ivančna Gorica
Kamna Gorica, občina Radovljica
Kamna Gorica, del (predmestje) Ljubljane
Nadgorica, Ljubljana
Nova Gorica, mesto čez mejo italijanske Gorice in Mestna občina Nova Gorica
Obla Gorica, občina Šmartno pri Litiji
Pijava Gorica, občina Škofljica
Podgorica, Ljubljana
Podgorica (razločitev)
Sinja Gorica, občina Vrhnika
Spodnja Gorica, občina Rače-Fram
Babna Gorica, zaselek Lavrice ob manjši vzpetini na Ljubljanskem Barju
Obla Gorica, Radovljica, del Radovljice in vzpetina sredi nje
Vina Gorica, del Trebnjega.
Zgornja Gorica, občina Rače-Fram
Spodnja Gorica, občina Rače-Fram

v Italiji 
 Gorica (pogovorno stara Gorica; it. Gorizia) - mesto v Italiji ob slovenski meji

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na avstrijskem južnem Štajerskem 
 Gorica, na Vrbskem jezeru, nem. Maria Loretto, mesto Celovec

 Gorica, nem. Goritz bei Radgersburg (nekoč Windisch-Goritz, da bi kraj razlikovali od vasi Deutsch-Goritz v istem političnem okraju), v t. i. Radgonskem kotu (Radgersburger Winkel) na avstrijskem južnem Štajerskem

 Gorce, pri Bilčovsu, nem. Großkleinberg, občina Bilčovs
 Gorce, pri Tinjah, nem. Wurzen, občina Velikovec
 Goriče, pri Borovljah, pri Mohličah, pri Tinjah, pri Škofičah, v Ziljski dolini, pri Podravljah, pri Žitari vasi, pri Podgradu, nem. Goritschach, Görtschach,
 Goričica, pri Šenttomažu, nem. Kreuzbichl

 Gorinčiče pri Šentjakobu, nem. Gorintschach

Gorica je tudi toponim v drugih jezikih oz. naslednjih državah:

v Albaniji 
 Gorica, Elbasan, naselje
 Gorica, Gjirokastër, naselje
 Gorica, Korçë, naselje
 Gorica, Shkodër, naselje
Goricë e Vogël (Dolna Gorica, Mala Prespa)
 Goricë e Madhë (Gorna Gorica, Mala Prespa)

v Bolgariji 
 Gorica, Burgas, naselje
 Gorica, Ruse, naselje

v Bosni in Hercegovini 
 Gorica, Bugojno
 Gorica, Grude
 Gorica, Trebinje

na Hrvaškem 
 Gorica Jamnička
 Gorica Lipnička
 Gorica Miholečka
 Gorica Skradska
 Gorica Svetojanska
 Gorica Valpovačka
 Gorica, Barban
 Gorica, Pag
 Gorica, Rasinja
 Gorica, Sukošan
 Gorica, Duga Resa
 Bijela Gorica
Kamena Gorica
Lisičina Gorica
Marija Gorica
Velika Gorica (mesto)
Vrhova Gorica
Vukova Gorica

v Črni gori 
Gorica, Črna gora
Podgorica - glavno mesto

na Madžarskem 
 Gorica, Baranja, mesto

Drugo 
 Goríca, drug izraz za vinograd
 Goríca, starinski izraz za hrib ali grič
 Gorica, slovensko planinsko društvo
 Gorica, vzpetina nad naseljem in obenem predel Ivančne Gorice
Babna Gorica, manjša vzpetina na Ljubljanskem Barju v občini Škofljica
Lepa gorica (738 mnm), vzpetina (vrh) na Šentviški planoti
Macesnova gorica v Kočevskem Rogu (Jama pri Macesnovi Gorici)
Gradič Vina Gorica

Glej tudi 
Gorice (razločitev)
Goriče (razločitev)
Goričica (razločitev)
Goričice (razločitev)
Gorje (razločitev)
Podgorica (razločitev)
Prigorica
Zagorica (razločitev)
Nadškofija Gorica

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja v Italiji
Naselja na Hrvaškem